Gnomon (getal), een getal dat bij een kwadraatgetal moet gevoegd worden om een nieuw kwadraatgetal te krijgen
Gnomon (figuur), visuele voorstelling van kwadraten
Gnomon (zonnewijzer), (de opstaande staaf van) een puntzonnewijzer
Gnomon (Grieks), term voor kenner, onderscheider
Gnomonische projectie, een afbeelding waarbij grootcirkels rechte lijnen worden